

en France 
 Le lycée Joliot-Curie situé à Aubagne.
 Le lycée Joliot-Curie situé à Dammarie-les-Lys.
 Le lycée Joliot-Curie situé à Nanterre.
 Le lycée Irène-Joliot-Curie situé à Rennes.
 Le lycée Joliot-Curie situé à Reims.
 Le lycée Joliot-Curie situé à Sète.

en Bulgarie 
 Le  lycée bilingue situé à Varna (Bulgarie)